Major League Soccer 2016 var den tjugoförsta säsongen av MLS. Dallas vann  Supporters' Shield medan Seattle Sounders vann MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2016 i USA
2016 i Kanada
Fotbollssäsongen 2016
2016